Санта Марија Уатулко има више значења:

 Општина Санта Марија Уатулко (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Уатулко (Санта Марија Уатулко, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику